Adargusnas ou Adar Gusdanaspes (Adhur Gushnasp; m. ), também chamado Ardervesnas (Arderveshnasp) ou Ader-Vesnas (Ader-Vechnasp) nas fontes armênias, foi um general sassânida sob o xá   que exerceu a função de marzobã da Armênia de 465 a 481. Seu antecessor foi Adur Hormisda e seu sucessor foi .

Biografia 

Adargusnas aparece pela primeira vez em 465 quando foi nomeado marzobã da Armênia pelo xá   em substituição do Adur Hormisda. Em 482, os nobres armênios liderados por  se revoltam contra o julgo persa. Adargusnas, ao ser informado pelo nobre Barsabores Amatúnio, abandona a capital armênia Dúbio e refugia-se na fortaleza de Ani partindo em seguida para Artaxata e depois à Pérsia; Baanes substituiu-o por , naquela altura um aspetes (chefe da cavalaria). Mais tarde no mesmo ano, Adargusnas, no comando de  homens, retorna à Armênia para combater os rebeldes, mas é derrotado e morto pelo exército de 400 rebeldes liderados por Baanes próximo de Agori (ou Acori), uma vila ao norte do monte Ararate.

Ver também

Bibliografia 

 

 

Marzobãs da Armênia
Persas do século V
Generais de Perozes I
Rebelião de Baanes I Mamicônio